Les élections municipales de 2020 dans le Cantal ont lieu le  pour le premier tour et le  pour le second, initialement prévu le , le report du second tour ayant été provoqué par la crise sanitaire liée à la pandémie de maladie à coronavirus (Covid-19).

Les informations suivantes concernent les seules communes de plus de  situées dans le département du Cantal.

Maires sortants et maires élus 
Le gauche essuie de nombreuses déconvenues dans le département à Jussac, Massiac, Maurs, Vic-sur-Cère et surtout Arpajon-sur-Cère, tout en se consolant avec le gain de Champagnac et le maintien du maire socialiste sortant à Aurillac. De leur côté, les centristes emportent Saint-Flour au détriment du Mouvement radical.

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de  
Un arrêté de la Préfecture du Cantal en date du  rappelle le nombre de conseillers municipaux et communautaires à élire par commune.

Un arrêté en date du  fixe l'état des candidats admis à participer.

Arpajon-sur-Cère 
 Maire sortant : Michel Roussy (PS)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Aurillac 
 Maire sortant : Pierre Mathonier (PS)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 27 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Champagnac 
 Maire sortant : Gilles Rios (DVD)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Champs-sur-Tarentaine-Marchal 
 Maire sortant : Daniel Chevaleyre (MR)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Jussac 
 Maire sortant : Alain Bruneau (DVG)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Lanobre 
 Maire sortant : Jean-Jacques Vialleix (LR)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Massiac 
 Maire sortant : Michel Destannes (PS)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Mauriac 
 Maire sortant : Gérard Leymonie (LR)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 14 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Maurs 
 Maire sortant : Christian Rouzieres (PS)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Murat 
 Maire sortant : Gilles Chabrier (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Naucelles 
 Maire sortant : Christian Poulhès (PS)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Neussargues en Pinatelle 
 Maire sortant : Ghyslaine Pradel (SE)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Neuvéglise-sur-Truyère 
 Maire sortant : Céline Charriaud (SE)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pleaux 
 Maire sortant : Christian Lafarge (DVG)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Polminhac 
 Maire sortant : Jean-Louis Robert (DVD)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Reilhac 
 Maire sortant : Jean-Pierre Picard (PS)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Riom-ès-Montagnes 
 Maire sortant : François Boisset (PCF)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 13 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Roannes-Saint-Mary 
 Maire sortant : Géraud Méral (DVD)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Rouget-Pers 
 Maire sortant : Gilles Combelle (SE)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Cernin 
 Maire sortant : André Dujols (DVG)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Flour 
 Maire sortant : Pierre Jarlier (MR)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 17 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Georges 
 Maire sortant : Jean-Jacques Monloubou (SE)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Mamet-la-Salvetat 
 Maire sortant : Éric Fevrier (DVD)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Paul-des-Landes 
 Maire sortant : Jean-Pierre Dabernat (DVG)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Simon 
 Maire sortant : Daniel Fabre (DVD)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sansac-de-Marmiesse 
 Maire sortant : Georges Juillard (PCF)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Vézac 
 Maire sortant : Jean-Luc Lentier (PS)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Vic-sur-Cère 
 Maire sortant : Dominique Bru (PS)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ydes 
 Maire sortant : Guy Lacam (LR)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ytrac 
 Maire sortant : Bernadette Ginez (DVD)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des communes du Cantal

Notes et références

Notes

Références 

Cantal
Municipales, 2020